Toponimo portoghese di origine araba.

Atalaia, comune brasiliano dello stato dell'Alagoas
Atalaia, comune brasiliano dello stato del Paraná
Atalaia do Norte, comune brasiliano dello stato dell'Amazonas